Бианор, или хвостоносец бианор, или синий индийский парусник (Papilio bianor) — дневная бабочка семейства Парусники (Papilionidae). На территории России не встречается. Близкий родственник обитающему в России паруснику де Хаана (Papilio (Achillides) dehaanii).

Описание 
Размах крыльев до 100—110 мм и более. Снизу на передних крыльях ближе к их внешнему краю светлая поперечная полоса, к переднему краю незначительно расширенная, в отличие от близкого парусника де Хаана (Papilio dehaanii). Она образована золотисто-зелеными мелкими чешуйками, по сторонам ясно отграничена от основного более темного фона крыльев и не переходит на задние крылья. Низ последних опылен очень мелкими золотисто-зелёными чешуйками и без короткой или длинной светлой полосы кнаружи от поля этих светлых чешуек, хорошо выраженной у парусника Маака (Papilio maackii).

Помимо различий в окраске отличается от парусника Маака строением гениталий. Близкий родственник обитающему в России паруснику де Хаана (Papilio (Achillides) dehaanii).

Ареал 
Отмечен на территории Китая (на север до Шаньдуна и, вероятно, Пекина), юге Японии, на Тайване, в Индокитае, Непале, Северной Индии, Афганистане. На территории России не встречается.

Подвиды 

Лепидоптеролог Адам Коттон, специалист по группе Papilionidae  признаёт следующие подвиды P. bianor, помимо номинативного из Китая:
 P. b. polyctor Boisduval, 1836 (Кашмир)
 P. b. ganesa Doubleday, 1842 (Непал, Ассам)
 P. b. gladiator Fruhstorfer, 1902 (Тонкин, Мьянма, Ассам)
 P. b. significans Fruhstorfer, 1902 (Мьянма: Tenasserim)
 P. b. stockleyi Gabriel, 1936 (Западный Таиланд)
 P. b. pinratanai Racheli et Cotton, 1983 (Таиланд)
 P. b. thrasymedes Fruhstorfer 1909 (Тайвань)
 P. b. kotoensis Sonan, 1927 (Tobago Island)
 P. b. okinawensis Fruhstorfer, 1898 (острова Рюкю)

Примечания

Литература 
 Nobuo Moriue & Masayuki Hayashi, The Handbook of Insects and their Host Plants, Bun-ichi Sougou Shuppan, 1 Apr. 2007, ISBN 978-4-8299-0026-0.
 S. Igarashi& H. Fukuda. 1997. The life histories of Asian butterflies vol. 1. Tokai University Press, Tokyo.

Хвостоносцы
Насекомые Азии
Фауна Дальнего Востока
Животные, описанные в 1777 году